Schollähn ist der Name von:
 Anouk Schollähn (* 1976), deutsche Radiomoderatorin 
 Karl Schollähn (1866–?), deutscher Handwerker und Politiker (SPD)